Boynton kan syfta på följande:

 Boynton, East Riding of Yorkshire, ort i England, Storbritannien
 Boynton, Oklahoma, ort i USA